Бундеслига 2002—2003 — 40-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Бавария». Турнир стартовал 9 августа 2002 года, а завершился 24 мая 2003 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 2002/03  

Германия
Германия
2003
Спорт в Германии в 2002 году
Спорт в Германии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003